Landesregierung Wallner bezeichnet mehrere Regierungen Vorarlbergs:

 Landesregierung Wallner I
 Landesregierung Wallner II 
 Landesregierung Wallner III